La Division 1 1979/80 fue la 41ª temporada del fútbol francés profesional. Nantes resultó campeón con 57 puntos, obteniendo su quinto título de liga.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 

Victoria: 2 puntos
Empate: 1 punto

1: Ganador de la Promoción.

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1980-81:
 Auxerre: Campeón de la Division 2, ganador de la Division 2 grupo B.
 Tours: Subcampeón, ganador de la División 2 grupo A.

Goleadores

Referencias

Enlaces externos
 ceroacero.es

1980
Fútbol en 1979
Fútbol en 1980